Cyclopeltis kan syfta på:

 Cyclopeltis (svampar) – ett släkte av svampar
 Cyclopeltis (växter) – ett släkte av växter